Список риб Данії складається з 235 видів риб, що мешкають у територіальних водах Данії.

A
Abramis brama 
Acantholabrus palloni 
Acipenser ruthenus 
Acipenser sturio 
Agonus cataphractus 
Alburnus alburnus 
Alopias vulpinus 
Alosa alosa 
Alosa fallax 
Amblyraja radiata 
Ameiurus nebulosus 
Ammodytes marinus 
Ammodytes tobianus 
Anarhichas lupus 
Anguilla anguilla 
Aphia minuta 
Argentina silus 
Argentina sphyraena 
Argyropelecus olfersii 
Argyrosomus regius 
Arnoglossus laterna 
Artediellus atlanticus 
Atherina presbyter

B
Barbatula barbatula 
Belone belone 
Beryx decadactylus 
Blicca bjoerkna 
Boops boops 
Brama brama 
Brosme brosme 
Buenia jeffreysii 
Buglossidium luteum

C
Callionymus lyra 
Callionymus maculatus 
Callionymus reticulatus 
Carassius auratus auratus 
Carassius carassius 
Carassius gibelio 
Centrolabrus exoletus 
Cetorhinus maximus 
Cheilopogon heterurus 
Chelidonichthys lucerna 
Chelon labrosus 
Chimaera monstrosa 
Chirolophis ascanii 
Ciliata mustela 
Ciliata septentrionalis 
Clupea harengus 
Clupea harengus 
Cobitis taenia 
Conger conger 
Coregonus albula 
Coregonus lavaretus 
Coregonus nilssoni 
Coregonus oxyrinchus 
Coris julis 
Coryphaenoides rupestris 
Cottunculus microps 
Cottus gobio 
Cottus poecilopus 
Crystallogobius linearis 
Ctenolabrus rupestris 
Ctenopharyngodon idella 
Cyclopterus lumpus 
Cyprinus carpio carpio

D
Dalatias licha
Dasyatis pastinaca
Dentex maroccanus
Dicentrarchus labrax
Dipturus batis
Dipturus linteus

E
Echiichthys vipera
Echinorhinus brucus
Echiodon drummondii
Enchelyopus cimbrius
Engraulis encrasicolus
Entelurus aequoreus
Esox lucius
Etmopterus spinax 
Eutrigla gurnardus

G
Gadiculus argenteus thori 
Gadus morhua
Gaidropsarus argentatus 
Gaidropsarus mediterraneus
Gaidropsarus vulgaris
Galeorhinus galeus
Galeus melastomus
Gasterosteus aculeatus aculeatus 
Gasterosteus gymnurus 
Glyptocephalus cynoglossus 
Gobio gobio 
Gobius niger 
Gobiusculus flavescens 
Gymnammodytes semisquamatus 
Gymnocephalus cernua

H
Hexanchus griseus 
Hippoglossoides platessoides 
Hippoglossus hippoglossus 
Hyperoplus lanceolatus 
Hypophthalmichthys nobilis

L
Labrus bergylta 
Labrus merula 
Labrus mixtus 
Lamna nasus 
Lampetra fluviatilis 
Lampetra planeri 
Lampris guttatus 
Lepidopus caudatus 
Lepidorhombus whiffiagonis 
Lesueurigobius friesii 
Leucaspius delineatus 
Leuciscus idus 
Leuciscus leuciscus 
Leucoraja naevus 
Limanda limanda 
Liparis liparis liparis 
Liparis montagui 
Liza aurata 
Liza ramada 
Lophius piscatorius 
Lota lota 
Lumpenus lampretaeformis 
Lycodes eudipleurostictus 
Lycodes vahlii

M
Macroramphosus scolopax 
Mallotus villosus 
Maurolicus muelleri 
Melanogrammus aeglefinus 
Merlangius merlangus 
Merluccius merluccius 
Micrenophrys lilljeborgii 
Micromesistius poutassou 
Micropterus dolomieu 
Micropterus salmoides 
Microstomus kitt 
Misgurnus fossilis 
Mola mola 
Molva molva 
Mullus barbatus barbatus 
Mullus surmuletus 
Mustelus asterias 
Mustelus mustelus 
Myctophum punctatum 
Myliobatis aquila 
Myoxocephalus scorpius 
Myxine glutinosa

N
Nemichthys scolopaceus 
Nerophis lumbriciformis 
Nerophis ophidion

O
Oncorhynchus clarkii clarkii 
Oncorhynchus mykiss 
Oncorhynchus nerka 
Orcynopsis unicolor 
Osmerus eperlanus

P
Pagellus acarne 
Pagellus bogaraveo 
Pagellus erythrinus 
Paralepis coregonoides 
Perca fluviatilis 
Petromyzon marinus 
Pholis gunnellus 
Phoxinus phoxinus 
Phrynorhombus norvegicus 
Phycis blennoides 
Platichthys flesus 
Pleuronectes platessa 
Pollachius pollachius 
Pollachius virens 
Pomatoschistus microps 
Pomatoschistus minutus 
Pomatoschistus pictus 
Prionace glauca 
Psetta maxima 
Pseudorasbora parva 
Pungitius pungitius

R
Raja clavata 
Raja montagui 
Raniceps raninus 
Regalecus glesne 
Rhodeus amarus
Rutilus rutilus

S
Salmo salar 
Salmo trutta fario 
Salmo trutta lacustris 
Salmo trutta trutta 
Salvelinus alpinus alpinus 
Salvelinus fontinalis 
Salvelinus namaycush 
Sander lucioperca 
Sarda sarda 
Sardina pilchardus 
Scardinius erythrophthalmus 
Scomber japonicus 
Scomber scombrus 
Scomberesox saurus saurus 
Scophthalmus rhombus 
Scyliorhinus canicula 
Scyliorhinus stellaris 
Sebastes marinus 
Sebastes viviparus 
Silurus glanis 
Solea solea 
Somniosus microcephalus 
Sparus aurata 
Spinachia spinachia 
Spondyliosoma cantharus 
Sprattus sprattus 
Squalus acanthias 
Squatina squatina 
Symphodus melops 
Syngnathus acus 
Syngnathus rostellatus 
Syngnathus typhle

T
Taurulus bubalis 
Thorogobius ephippiatus 
Thunnus thynnus 
Thymallus thymallus 
Tinca tinca 
Torpedo nobiliana 
Trachinotus ovatus 
Trachinus draco 
Trachipterus arcticus 
Trachurus trachurus 
Trichiurus lepturus 
Triglops murrayi 
Triglops pingelii 
Triglopsis quadricornis 
Trisopterus esmarkii 
Trisopterus luscus 
Trisopterus minutus

U
Umbra pygmaea

X
Xiphias gladius

Z
Zeugopterus punctatus 
Zeus faber 
Zoarces viviparus

Примітки

Джерела
 Kottelat, M. I J. Freyhof, 2008: Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol, Suïssa i Freyhof, Berlín, Alemanya. Publications Kottelat. Handbook of European Freshwater Fishes.: xiii+ 1-646.

Посилання 
 The Danish fish fauna during the warm Atlantic period (ca. 7,000-3,900 BC): forerunner of future changes?

Див.Також 
Список риб Балтійського моря
Список риб Північного моря

Данія
Списки:Данія
Риби Данії